Близнецы́ может означать:

 Близнецы — дети, родившиеся одновременно: двойня, тройня и т. д.
 Близнецы — зодиакальное созвездие.
 Близнецы — знак зодиака.
 Близнецы — похожие шахматные задачи с разным решением.
 Близнецы — вулкан в Камчатском крае России, представляет собой два лавовых конуса.
 Близнецы — персонажи фильма «Матрица: Перезагрузка» (2003).
 Близнецы — два (реже более) одинаковых здания, стоящих рядом друг с другом.

Населённые пункты 
 Близнецы — деревня в Рогачёвском районе Гомельской области Белоруссии.
 Близнецы — деревня в Петушинском районе Владимирской области России.
 Близнецы (Харьковская область) — старое (в 1863-1943) название райцентра Близнюки Харьковской области Украины.
 Старые Близнецы - прежнее название села Садовое Харьковской области.

См. также 
 Близнец
 Простые числа-близнецы — пары простых чисел, отличающихся на 2.
 Близнята — старинное артиллерийское орудие.
 Джемини
 Twins